

Nom de famille

A 
  ;
 Ada Wright (1862-1939), travailleuse sociale et suffragette britannique ;
 Albert Hazen Wright (1879-1970), zoologiste américain ;
 Alexis Wright (1950-), écrivain australien ;
 Almroth Edward Wright (1861-1947), médecin britannique ;
 Aloma Wright (1950-), actrice américaine ;
 Alonzo Wright (1821-1894), homme politique canadien ;
 Alphonse Charles Wright (1981- ), homme politique guinéen ;
 Amos Wright (1809-1886), homme politique canadien ;
 Amy Wright (1950-), actrice américaine ;
 Andrew Wright (1985-), footballeur anglais ;
 Andwuelle Wright (1997-), athlète trinidadien ;
 Anna Allen Wright (1882-1964), herpétologiste américaine ;
  ;
 Antoine Wright (1960-), homme politique vanuatais ;
 Antoine Wright (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Arthur William Wright (1836-1915), physicien américain ;

B 
 Barbara Wright (1915-2009), traductrice anglaise de littérature française ;
 Beals Wright (1879-1961), joueur de tennis américain ;
 Beatrice Wright (1910-2003), femme politique britannique ;
 Belinda Wright (1980-), joueuse de softball australienne ; 
 Ben Wright (1915-1989), acteur anglais ;
 Bernard Wright (1963-2022), musicien de jazz-funk américain ;
  ;
 Bonnie Wright (1991-), actrice anglaise ;
 Bracey Wright (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Brad Wright (1961-), scénariste et producteur canadien ;
 Brandan Wright (1987-), joueur de baseball américain ;
 Brian D. Wright (1956-), acteur canadien ;

C 
 C. J. Wright (1982-), acteur pornographique américain ;
 Campbell Wright (2002-), biathlète néo-zélandais ;
 Casey Wright (1994-), fondeuse australienne ;
 Cashmere Wright (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Chalky Wright (1912-1957), boxeur mexicain ;
  ;
 Chauncey Wright (1830-1875), philosophe et mathématicien américain ;
 Chely Wright (1970-), chanteuse américaine ;
  ;
 Clare Wright (1969-), historienne australienne ;
 Crispin Wright (1942-), philosophe anglais ;

D 
 Dawn Wright (1961-), géographe et océanographe américaine ;
  ;
 Delon Wright (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Don J. Wright (19?-), médecin et homme politique américain ;
 Dorell Wright (1985-), joueur américain de basket-ball ;

E 
 Edgar Wright (1974-), réalisateur et scénariste britannique ;
  ;
 Ellen Riley Wright (1859-1904), compositrice anglaise ;
 Elmon Wright (1929-1984), jazzman américain ;
 Eric Wright (1929-2015), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Eric Wright (1963-1995), rappeur américain ;
 Erik Olin Wright (1947-2019), sociologue américain ;
 Eugene Wright (1923-2020), jazzman américain ;

F 
 Ferdinand von Wright (1822-1906), illustrateur naturaliste finlandais ;
 Frances Claudia Wright (1919-2010), avocate sierraléonaise ;
 Frank Lloyd Wright (1867-1959), architecte américain ;
  ;
 Franz Wright (1953-), poète américain ;

G 
 Gary Wright (1943-), musicien auteur-compositeur américain ;
 George Wright (1803-1865), officier américain ;
 George Wright (1930-2000), footballeur anglais ;
 George Ernest Wright (1909-1974), théologien et archéologue américain ;
 Georg Henrik von Wright (1916-2003), philosophe finlandais ;

H 
 Herbert Wright (1947-2005), écrivain et producteur américain ;

I 
 Iain Wright (1972-), homme politique britannique ;
 Ian Wright (1963-) : joueur anglais de football ;
 Ian Wright (1961-) : rameur néo-zélandais ;
 Ian Wright, dit DJ Plague (1979-), DJ de speedcore canadien ;
 Ian Wright (1965-) : animateur de télévision britannique

J 
 Jackie Wright (1905-1989), comédien anglais ;
 Jaguar Wright (1977-), chanteuse de soul américaine ;
  ;
 Jane C. Wright (1919-2013), pionnière de la recherche sur le cancer et chirurgienne réputée pour ses contributions à la chimiothérapie ;
 Janet Newberry Wright (1953-), joueuse de tennis américaine ;
 Jeffrey Wright (1966-), acteur américain ;
  ;
 Jim Wright (1922-2015), homme politique américain ;
 Joe Wright (1972-), réalisateur anglais ;
 Joey Wright (1968-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Josh Wright (1989-), footballeur anglais ;
 Julian Wright (1987-), joueur américain de basket-ball ;

K 
  ;

L 
 Lammar Wright Jr (1927-1983), jazzman américain ;
 Larry Wright (1951-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Laura Wright (1990-), soprano anglaise ;
 L.R. Wright (1939-2001), écrivain canadienne ;
 Leo Wright (1933-1991), jazzman américain ;
 Letitia Wright (1993-), actrice guyano-britannique ;
 Liam Wright (1997-), joueur de rugby à XV australien ;
 Lizz Wright (1980-), chanteuse de jazz américaine ;
 Lloyd Wright (1890-1978), architecte et paysagiste américain ;
 Lorenzen Wright (1975-2010), basketteur professionnel américain ;
 Lorenzo Wright (1926-1972), athlète américain ;
 Luther Wright (1971-), joueur de basket-ball américain ;

M 
 Mack V. Wright (1894-1965), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Magnus von Wright (1805-1868), illustrateur naturaliste finlandais ;
 Major Wright (1988-), joueur américain de football américain ;
 Margaret H. Wright (1944-), mathématicienne américaine ;
 Marcellus Wright, Jr. (1907-2002), architecte américain ;
 Margaret Wright (1917-1999), actrice américaine ;
  ;
 Marty Wright (1964-), catcheur américain ;
 Maurice Wright (1908-1996), monteur américain ;
 Max Wright (1943-2019), acteur américain ;
  ;
 Mickey Wright (1935-2020), golfeuse américaine ;
 Mike Wright (1990-), lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball américain ;

N 
 Nathan Wright (1654-1721), juge anglais ;
 N'Bushe Wright (1970-), actrice américaine ;

O 
 O. V. Wright (1939-1980), chanteur de soul américain ;
 Orville Wright (1871-1948), pionnier de l'aviation américain ;
 Owen Wright (1990-), surfeur australien ;

P 
 Paulette Wright (1989-2018), chanteuse et comédienne franco-britannique ;
  ;
 Philip Green Wright (1861-1934), économiste américain ;

R 
 Rashad Wright (1982-), joueur américain de basket-ball ;
 Rhiana Gunn-Wright (1988-), directrice de la politique climatique au Roosevelt Institute ;
  ;
  (?-1955), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Robin Wright Penn (1966-), actrice américaine ;
  ;

S 
 Samuel E. Wright (1946-2021), acteur américain ;
 Sewall Wright (1889-1988), généticien et statisticien américain ;
 Shannon Wright (19?-), chanteuse américaine ;
 Sharone Wright, (1973-), joueur de basket-ball américain ;
 Shaun Wright-Phillips (1981-), footballeur anglais ;
 Simon Wright (1963-), batteur de rock ;
 Stan Wright (1978-), joueur de rugby à XV des îles Cook ;
 Stephen Wright (1963-), critique et théoricien de l’art contemporain canadien ;
 Stephen Wright (1971-), footballeur international écossais ;
 Steven Wright (1955-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Steven Wright (1984-), joueur américain de baseball ;
 Sue Wright (1970-), joueuse de squash anglaise ;
 Suzanne Wright (19?-), auteure britannique ;
 Syreeta Wright (1946-2006), chanteuse et compositrice de soul américaine ;

T 
 Tandi Wright (1970-), actrice néo-zélandaise ;
 Teresa Wright (1918-2005), actrice américaine ;
 Terry Wright (1963-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Theodore S. Wright (1797-1847), religieux américain ;
  ;
 Tim Wright (1967-), musicien anglais ;
 Tommy Wright (1944-), footballeur anglais ;
  ;

W 
 Walter Wright (1885-1958), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Wendy Watson-Wright (19?-), scientifique et dirigeante scientifique canadienne ;
 Wilbur Wright (1867-1912), pionnier de l'aviation américain ;
 Wilhelm von Wright (1810-1887), illustrateur naturaliste finlandais ;
 Will Wright (1894-1962), acteur américain ;
 Will Wright (1960-), concepteur de jeux vidéo américain ;
  ;

Personnages de fiction 
 Phoenix Wright, protagoniste de Ace Attorney, série vidéo-ludique ;
 Barbara Wright, personnage de la série Doctor Who présent de 1963 à 1965.

Pseudonyme 

 Betty Wright (1953-2020), chanteuse de soul américaine.

Toponyme

Antarctique 
 Vallée de Wright ;

Canada 
 Wright, ancienne circonscription fédérale du Québec ;
 Wright's Town, premier établissement colonial permanent dans la vallée de l'Outaouais ;
 Mont-Wright, hameau du Québec où se situe la mine de Mont-Wright et où se trouvait le mont Wright, ancienne montagne du Nord-du-Québec ;

États-Unis 
 Wright, census-designated place située en Floride ;
 Wright, ville du Minnesota ;
 Wright, ville de l'état de New York ;
 Wright, ville du Wyoming.

Plus loin 
 Wright, satellite naturel de Saturne ;
 le mont Wright (Wright Mons), une montagne située sur Pluton.

Autres 
 Wright Aeronautical, constructeur aéronautique américain devenu Curtiss-Wright Corporation en 
 Phoenix Wright: Ace Attorney, jeu vidéo

Patronyme anglais